Die Damallsvenskan 2012 war die 25. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 9. April und dem 4. November 2012 statt. Meister wurde erstmals Tyresö FF. Die Mannschaft aus Stockholm konnte durch einen 1:0-Sieg beim LdB FC Malmö die Meisterschaft aufgrund des besseren Torverhältnis gegenüber Malmö für sich entscheiden. Torschützenköniginnen wurden die Deutsche Anja Mittag vom Vizemeister LdB FC Malmö mit 21 Saisontoren. Die Abstiegsplätze belegten Djurgården Damfotboll und AIK Solna, die in die neu geschaffene Elitettan abstiegen. Beide Mannschaften wurden durch Mallbackens IF und Sunnanå SK ersetzt.

Tabelle 

|}

Torschützenliste 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2012